Tresserra (Areny de Noguera), despoblat del municipi d'Areny de Noguera (Baixa Ribagorça) 
 Tresserra (Capolat), masia del municipi de Capolat (Berguedà) 
 Cal Tresserra, masia del municipi de Puig-reig (Berguedà)
 Rasa de Tresserra, curs d'aigua
 Biografies:
 Ceferí Tresserra i Ventosa (Barcelona, 1830 - la Corunya, 1880), polític i escriptor 
 Feliu Tresserra i Llach (Torelló, 1903 – Montcada i Reixac, Vallès Occidental, 1937), teòleg catòlic 
 Jaume Tresserra Clapés (Barcelona, 1943), dissenyador exclusiu de Tresserra Collections 
 Joan Tresserra i Thomson (Barcelona, 1844 - Alfaro, 1869), advocat, crític musical, compositor i pianista